Peter de Spina ist der Name folgender Personen:

* Peter de Spina I. (1526–1569), deutscher Arzt
 Peter de Spina II. (auch Petrus de Spina; 1563–1622), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Peter de Spina III. (auch Petrus de Spina; 1592–1655), deutscher Arzt und Hochschullehrer